Período sideral
 Espaço sideral
 Sideral (DC Comics)

Pessoas 
 Wilson Sideral, um músico brasileiro

Desambiguação